Kysyl-Tuu ( = deutsch: Rotes Banner) heißen eine Anzahl von Orten in Kirgisistan, darunter:

 Kysyl-Tuu (Aksy), Dorf im Rajon Aksy im Gebiet Dschalalabat
 Kysyl-Tuu (Atbaschy), Dorf im Rajon Atbaschy im Gebiet Naryn
 Kysyl-Tuu (Dostuk), Dorf in der Gemeinde Dostuk im Rajon Nooken im Gebiet Dschalalabat
 Kysyl-Tuu (Karasuu), Dorf im Rajon Kara-Suu im Gebiet Osch
 Kysyl-Tuu (Massy), Siedlung in der Gemeinde Massy im Rajon Nooken im Gebiet Dschalalabat
 Kysyl-Tuu (Sokuluk), Dorf im Rajon Sokuluk im Gebiet Tschüi
 Kysyl-Tuu (Susak), Dorf im Rajon Susak im Gebiet Dschalalabat
 Kysyl-Tuu (Talas), Dorf im Rajon Talas im Gebiet Talas
 Kysyl-Tuu (Toktogul), Dorf im Rajon Toktogul im Gebiet Dschalalabat
 Kysyl-Tuu (Tong), Dorf im Rajon Tong im Gebiet Yssykköl
 Kysyl-Tuu (Tschong-Alai), Dorf im Rajon Tschong-Alai im Gebiet Osch